Eduardo Frei is de naam van verschillende personen:
 Eduardo Frei Montalva (1911-1982), Chileens politicus, president van 1964 tot 1970
 Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1942- ), Chileens politicus, president van 1994 tot 2000, zoon van bovenstaande